Cascades bezeichnet

 Amtrak Cascades, ein Zug von Amtrak
 Cascades (Burkina Faso), eine Region in Burkina Faso
 Cascades (Unternehmen), ein Unternehmen in der Papierindustrie
 Cascades (Virginia), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Cascades (Volk), einen nordamerikanischen Indianerstamm
 Kaskadenkette, eine Gebirgskette an der Westküste Nordamerikas
 The Cascades, eine US-amerikanische Band

Siehe auch:
 Cascade
 Kaskade